Battaglia dei forti di Taku (1858) – combattuta il 20 maggio 1858. Episodio della seconda guerra dell'oppio, vittoria anglo-francese.
 Battaglia dei forti di Taku (1859) – combattuta il 24-26 giugno 1859. Episodio della seconda guerra dell'oppio, vittoria cinese.
 Battaglia dei forti di Taku (1860) – combattuta il 12-21 agosto 1860. Episodio della seconda guerra dell'oppio, vittoria franco-britannica.
 Battaglia dei forti di Taku (1900) – combattuta il 16-17 giugno 1900. Episodio della guerra dei Boxer, vittoria dell'Alleanza delle otto nazioni.